Вячесла́в Миха́йлович Назару́к (4 марта 1941, Москва, СССР — 28 января 2023, Москва, Россия) — советский и российский художник-мультипликатор, художник-постановщик, живописец, скульптор.

Биография 
Родился 4 марта 1941 года в Москве. С трёх лет проявлял интерес к скульптуре и рисованию. Учился в художественной школе Советского района г. Москвы, занимавшей двухэтажный особняк XVI века совместно c музыкальной школой.

 В 1965 году окончил художественно-графический факультет Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина.
 В 1965—1966 годах проходил воинскую службу в ВС СССР.
 В 1968 году прошёл курсы художников-постановщиков ЦТ при Госкомитете по телевидению и радиовещанию. С этого же года — работа в Т/О Экран художником-постановщиком. За время работы создано 17 фильмов-спектаклей и более 45 мультипликационных фильмов.
 С 1979 года член Московского Союза художников.
 В 1982 году принят в Союз кинематографистов СССР.
 В 1991—1992 годах приглашён на киностудию Дисней-фильм в США для обмена опытом (чтение лекционных курсов по теории рисунка, живописи и композиции).

В последние годы жизни занимался написанием картин о событиях в древнерусской истории.

Как художник-мультипликатор создал  фильмов и таких персонажей, как кот Леопольд, Мамонтёнок и крошка Енот.

Умер 28 января 2023 года в Москве, на 82-м году жизни. Церемония прощания и отпевание состоялись 1 февраля 2023 года в Храме царевича Дмитрия, находящемся при Первой градской больнице.

Награды 
 Лауреат Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей (1985) — за серию мультипликационных фильмов о коте Леопольде.
 Книжная графика В. М. Назарука к изданию «Семь сказок Пушкина» была отмечена Почётным дипломом Комитета по печати РФ.
 В 2016 — XIII Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел» — в номинации «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф» награждён Специальным призом Дирекции кинофестиваля.

Мультипликация

Художник-постановщик 

 «Аистёнок и пугало» (1970)
 «Тримпу» (1971)
 «Весёлые страдания» (1972)
 «Яблоко» (1972)
 «Осторожные козлы» (1972)
 «Заяц — симулянт» (1972)
 «Первые встречи» (1973)
 «Элли в волшебной стране» (1973)
 «Сами виноваты» (1974)
 «Крошка Енот» (1974)
 «Состязание» (1974)
 «Пляжный сервис» (1974)
 «Картина. Ехал Ваня» (1975)
 «В стране ловушек» (1976)
 «Мистер Твистер» (1977)
 «Петрушка-иностранец» (1977)
 «Честное слово» (1978)
 «Ушастик» (1979)
 «Кот в сапогах» (1979)
 «Дом для леопарда» (1979)
 «Клякса» (1980)
 «Бокс» (1980)
 «Водное поло» (1980)
 «Велоспорт» (1980)
 «Волейбол» (1980)
 «Мама для мамонтёнка» (1981)
 «Раз ковбой, два ковбой» (1981)
 «Клад кота Леопольда» (1981)
 «Телевизор кота Леопольда» (1981)
 «Прогулка кота Леопольда» (1982)
 «День рождения кота Леопольда» (1982)
 «Копейка» (1982)
 «Лето кота Леопольда» (1983)
 «Интервью с котом Леопольдом» (1984)
 «Кот Леопольд во сне и наяву» (1984)
 «Заповедник» (1984)
 «Чертёнок с пушистым хвостом» (1985)
 «Поликлиника кота Леопольда» (1986)
 «Автомобиль кота Леопольда» (1987)

Станковая живопись 
В 1980 году, к 600-летию победы на Куликовом поле, художник написал для Государственного исторического музея (по заказу Министерства культуры РСФСР) картину «Куликовская битва».

В дальнейшем появилась большая серия картин, посвящённых событиям древнерусской истории. Особый интерес представляет триптих «Слово о полку Игореве».

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 Энциклопедия отечественного кино
 Официальный сайт художника

Выпускники МПГУ
Лауреаты Государственной премии СССР
Художники-постановщики мультипликации
Мультипликаторы СССР
Мультипликаторы России
Мультипликаторы ТО «Экран»